Przewalski (f. Przewalska, pl. Przewalscy; ros. Пржевальский) – nazwisko używane w Polsce i Rosji.

Na początku lat 90. XX wieku nosiło je w Polsce 23 osoby, gł. w dawnym woj. warszawskim (17 osób).

Encyklopedyczne osoby noszące nazwisko Przewalski 
 Michaił Przewalski (ur. 1859, zm. 1934) – rosyjski generał
 Nikołaj Przewalski (ur. 1839, zm. 1888) – rosyjski geograf, generał

Zobacz też 
 Przewalsk
 Koń Przewalskiego

Bibliografia 
 

Polskie nazwiska
Rosyjskie nazwiska